Megatonne ist:
 ein Maß für die bei einer Explosion freiwerdende Energie, siehe TNT-Äquivalent
 eine Maßeinheit für Massen und entspricht 1.000.000 Tonnen, siehe Tonne (Einheit)#Dezimale Vielfache

Siehe auch: